Boa Vista (portugalski za „dobar pogled”) može značiti:

 Alto Boa Vista, Minas Gerais, Brazil
 Boa Vista (Zelenortska Republika), općina i otok u otočju Barlavento 
 Boa Vista (Roraima), grad u Brazilu
 Boa Vista FM, radiopostaja u Minas Geraisu, Brazil
 Boa Vista do Ramos, Amazonas, Brazil

Poveznice 
 Buena Vista
 Buenavista
 Boavista